Majske (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Majske (Beryslaw); Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Beryslaw
 Majske (Synelnykowe); Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Synelnykowe
 Majske (Kramatorsk); Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Kramatorsk
 Majske (Shuriwka); Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Shuriwka
 Majske (Bobrynez); Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Bobrynez
 Majske (Dschankoj); Dorf in der AR Krim, Rajon Dschankoj
 Majske (Baschtanka); Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Baschtanka
 Majske (Welyka Pyssariwka); Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Welyka Pyssariwka
 Majske (Jampil); Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Jampil
 Majske (Mena); Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Mena

 Majske (Krasnopillja); Ansiedlung in der Oblast Sumy, Rajon Krasnopillja